Damernes singleturnering i badminton under sommer-OL 2020 fandt sted 24. juli – 1. august 2021.

Medaljefordeling

Format 
Turneringen begyndte med indledende kampe: Udøverne blev delt op i 14 grupper og spillede mod de andre udøvere i sine egne grupper. I hver gruppe var der én seedet og to useedede spiller. Dog var der i gruppe P tre useedede spillere. Efter de indledende kampe gik gruppevinderen videre til ottendedelsfinalerne. Vinderne af gruppe A og gruppe P, hvor de to topseedede spillere var placeret trådte først ind i kvartfinalerne.

Seedet 
I alt var 14 spillere blevet seedet til turneringen. Disse var placeret i hver deres gruppe til de indledende kampe. 

  Chen Yufei
  Tai Tzu-ying
  Nozomi Okuhara (kvartfinale)
  Akane Yamaguchi (kvartfinale)
  Ratchanok Intanon (kvartfinale)
  P. V. Sindhu
  An Seyoung (kvartfinale)

<li>  He Bingjiao
<li>  Michelle Li (ottendedelsfinale)
<li>  Busanan Ongbamrungphan (ottendedelsfinale)
<li>  Beiwen Zhang (ottendedelsfinale)
<li>  Kim Gaeun (ottendedelsfinale)
<li>  Mia Blichfeldt (ottendedelsfinale)
<li>  Gregoria Mariska Tunjung (ottendedelsfinale)

Resultater

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Gruppe K

Gruppe L

Gruppe M

Gruppe N

Gruppe P

Finaler

Referencer 

Damesingle